Deep Blue (bleu profond en anglais), peut faire référence à :
 l'océan,
 Deep Blue, un ordinateur spécialisé dans le jeu d'échecs,
 Deep Blue, un fromage australien,
 Deep Blue, une équipe de parachutisme (vol relatif féminin),
 Deep Blue, l'un des plus grands requins blancs jamais observés à compter de l'année 2013.
 Deep Blue, un navire poseur de canalisations
Œuvres :
 Deep Blue, un film américain réalisé par Dwight H. Little sorti en 2001,
 Deep Blues, un documentaire de Robert Mugge sorti en 2001,
 Deep Blue, album du groupe australien de metalcore Parkway Drive (2010).
 Deep Blue, un simple de Kebu

Notes et références

Articles connexes 
 
 
 Deep Blue Something, un groupe de rock américain